Il singolare del torneo di tennis Hawaiian Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Brian Gottfried 6-2, 6-0.

Teste di serie 
 Jimmy Connors (campione)
 Brian Gottfried (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hawaiian Open 1977